Aleksandr Sergeevič Taneev (1850-1918) – nobile, politico e compositore russo
 Aleksandr Sergeevič Taneev (militare) (1785-1866) – nobile e militare russo
 Sergej Ivanovič Taneev (1856-1915) – compositore e pianista russo